Георгий Мачабели:
 Мачабели, Георгий Васильевич (1885—1935) — грузинский националист, политик и дипломат, американский предприниматель.
 Мачабели, Георгий Михайлович (1862—?) — полковник, участник Первой мировой войны.